Mlynok (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Fastiw, siehe Mlynok (Fastiw)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Onufrijiwka, siehe Mlynok (Onufrijiwka)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Saritschne, siehe Mlynok (Saritschne)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Mlynok (Korosten)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Snowsk, siehe Mlynok (Snowsk)

 Mlynok ist auch der Name eines kleinen Flusses in der Westukraine, siehe Mlynok (Fluss)